Boquim (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Boquim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Sergipe